Мисс Вселенная 2005 () — 54-й ежегодный конкурс красоты Мисс Вселенная, который выиграла Наталья Глебова, Канада. Он прошёл 31 мая 2005 в Impact, Muang Thong Thani в Бангкоке, Таиланд. 81 участница боролась за этот титул, который перешёл от предыдущей победительницы из Австралии Дженнифер Хоукинс.

По завершении окончательного конкурса, Мисс Вселенная Канады, Наталья Глебова была коронована титулом Мисс Вселенная 2005 покидающей свой пост Дженнифер Хоукинс. Она стала второй канадкой, выигравшей титул, после Карен Дайан Болдуин, ставшей «Мисс Вселенная 1982».

В Топ-15 преобладали участницы из Америки и Карибского бассейна, и Топ-5 состояла исключительно из женщин из этих регионов.

Принимающий город 
Таиланд обнародовал заявку на проведение конкурса 10 июля 2004 года в ходе визита в страну Дженнифер Хоукинс, Мисс Вселенная 2004. В то же время Чили, Китай и Греция также рассматривались как страны проведения конкурса. Через месяц было объявлено, что Бангкок, Таиланд был неофициально избран для проведения конкурса Стоимость мероприятия составила 6 миллионов долларов, которые были выделены правительством Таиланда с целью развития туризма. В октябре предложение столкнулось с трудностями, когда правительство Таиланда не спешило предоставлять обещанные средства,
премьер-министр Таксин Чинават принял личное участие, чтобы убедиться, что планы не были сорваны..
В феврале 2005 года, когда правительство Таиланда подтвердило планы насчёт конкурса, заместитель премьер-министра опровергал утверждения, что это мероприятие будет проведено в Као Лак, курортном городе, разрушенном в результате цунами в Индийском океане в 2004, но подтвердил, что южная часть Таиланда проведет подготовку до финальных соревнований.

Это второй конкурс, прошедший в Бангкоке. Предыдущий был Мисс Вселенная 1992, на котором победила Мишель Мак Леан из Намибии.

Результаты

Места

Специальные награды

Участницы

Рекорды 

 В Top-15 вошли Пуэрто-Рико, Мексика, Швейцария, США, Норвегия и Тринидад и Тобаго, который входил в Top-15 в прошлом году.
 А также дебютировал в этом году, Латвия вошла в полуфинал (и финал) в первый раз. Латвия в конечном счете получила седьмое место.
  Индонезия вышла в полуфинал в первый раз, из всех азиатских стран, оказалась в Top 15 и стала 15-й в целом, это второй год после того, как в Мисс Вселенная 1990 была единственная азиатская страна, вошедшая в Top 15.
 Мексика получила наивысшее место после своей участницы Лупиты Джонс, которая выиграла титул в 1991 году.
  Греция, Доминиканская Республика, Канада, Перу в последний раз участвовали в 2003 году.
 Венесуэла вышла в полуфинал после провала в 2004 году.

Подробнее об участницах 

 Шарлита Миллингтон  (Британские Виргинские острова), Яна Кувайтцева (Эстония) и Шиверн Петерс (Сент-Винсент и Гренадины) ожидалось, что они будут участвовать в конкурсе, но они не появились. Питерс позже участвовала в Мисс Вселенная 2006 в Лос-Анджелесе на следующий год.
 Луизана Сисилия (Аруба), Асли Байрам (Германия), Роселин Амусу (Нигерия) и Магдален Уолкотт (Тринидад и Тобаго) не были выбраны на официальном конкурсе в своей стране, они их заменили.
 Следующие страны вернулись после нескольких лет отсутствия: Великобритания (в прошлом участвовала в 2000 году), Виргинские острова (в прошлом участвовала в 2002), Шри-Ланка (в прошлом участвовала в 1996), Индонезия (в прошлом участвовала в 1996), Замбия (в прошлом участвовала в 1999), Намибия (в прошлом участвовала в 2003), и Албания (в прошлом участвовала в 2003 году).
 Впервые в истории конкурса Швеция не направила свою участницу на Мисс Вселенная, хотя и вернулась в 2006 году на конкурс
 Брук Джонстон  (Великобритания) участвовала в Мисс Земля 2003.
 Черил Анкрах — изначально была Мисс Тринидад и Тобаго, но была лишена титула, после того как она была обвинена в невыполнении своих обязанностей и лишнего веса. Хотя Анкра первоначально получила судебный запрет участвовать, в новом конкурсе, судья это отменил, что и она второй раз участвовала в конкурсе Мисс Тринидад и Тобаго . победительницей второго конкурса, который представлял Тринидад и Тобаго на Мисс Вселенная, стала Магдалина Уолкотт. Уолкотт была ранее в полуфинале на 53-м конкурсе «Мисс Мира» в Китае.
 Ричавиана Кофи, (Кюрасао) была ранее «Мисс Интерконтиненталь-2002».
 Рената Руис, (Чили), была первой занявшей второе место на Elite Model Look International 2001, где она участвовала с Дайаной Мендосой, Мисс Вселенная 2008.
 Гитте Ханспал, Мисс Дания, получила титул Мисс Скандинавия 2005 года.
 Элен Трасавик, (Норвегия), по матери Udonthani родом из Таиланда.
 Синди Фабр (Франция) и Элен Трасавик (Норвегия) затем участвовали в Мисс Мира 2005, но не получили призовых мест.

См. также 
 Мисс Мира 2005
 Мисс Интернешнл 2005
 Мисс Земля 2005

Примечания

Ссылки 
 Miss Universe official website
 Miss Universe 2005’s result

2005
События 31 мая
Май 2005 года
2005 год в Таиланде